La β-fergusonite-(Nd) è un minerale dimorfo della fergusonite-(Nd) appartenente al gruppo della fergusonite.

Morfologia 
La β-fergusonite-(Nd) si presenta in grani irregolari o in forma amorfa perché danneggiata dalle radiazioni (metamittica)

Origine e giacitura

Collegamenti esterni 

 
Ossidi e idrossidi (minerali)